Кубок Китайской футбольной ассоциации Yanjing Beer — 16-й розыгрыш национального Кубка по футболу. Матчи квалификационного раунда стартовали 21 февраля 2014 года, а последний матч турнира был сыгран 22 ноября. Титульным спонсором розыгрыша стала пекинская компания по производству пива «Beijing Yanjing Brewery».

Формат розыгрыша

Квалификационный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Полуфиналы 
В полуфиналах действует правило домашнего и гостевого гола.

Первый матч

Второй матч

Финал 
В Финале команды играют два матча — дома и на выезде.

Победитель

Примечания

Ссылки 

2014
Спорт в Китае в 2014 году
Футбол в Азии в 2014 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2014